Luciano Gabriel Figueroa, calciatore argentino
Luciano Martín Figueroa, calciatore argentino